Jim Price puede referirse a:

 Jim Price, exjugador de baloncesto de la NBA.
 Jim Price, músico.